Holcim Csoport piac vezető cementipari vállalat
 Holcim Hungária Zrt. a Holcim Csoport magyarországi vállalata